Zerolo es un apellido que puede hacer referencia a:

 Martín Zerolo, pintor español, tinerfeño; 
 Miguel Zerolo, político español, tinerfeño, militante de Coalición Canaria; o
 Pedro Zerolo, político español, madrileño, militante del PSOE.